Demir Kapija, miasto w Macedonii Północnej;
 Demir Kapija, gmina w Macedonii;
 Demir Kapija, przełom rzeki Wardar w Macedonii;
 Demir kapija, przełęcz w Bełasicy;
 Demirkapija, przełęcz w Pirynie.